Anna Zugno – ciclista italiana
 Francesco Zugno – pittore italiano
 Ruben Zugno – cestista italiano